Il fattore neurotrofico delle cellule derivate della linea gliale è un ormone prodotto dalle cellule del Sertoli e determina l'entrata in meiosi degli spermatogoni, che si trasformano, dopo una breve fase di accrescimento detta auxocitosi, in spermatociti primari.

Ormoni